Astaire ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Astaire (1896–1981), US-amerikanische Tänzerin und Entertainerin; durch Heirat Mitglied der britischen Aristokratie
 Fred Astaire (1899–1987), US-amerikanischer Tänzer, Sänger und Schauspieler
Siehe auch:
 Estaire